El término presa puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 una represa: una estructura construida en el cauce de un río u otro cuerpo de agua, que tiene como objeto embalsar o derivar el agua o retener sus sólidos como en una presa filtrante
 una presa: en escalada, es una forma de agarre o sujeción en una pared.

Además, puede hacer referencia a:

 en ecología, una presa es uno de los animales que forman parte de la relación de depredación.
 una mujer recluida en una prisión.

Enlaces externos